Леонардо Бонучи (Leonardo Bonucci) е италиански централен защитник.

Биография 
Роден е на 1 май, 1987 г. в град Витербо, Италия.

Юноша е на Витербо и Интер. Прави професионалния си дебют през 2006 г. за Интер. Следващите два сезона прекарва под наем в Тревизо и Пиза. През 2009 г. преминава в Бари, където заедно с Андреа Ранокия създава силна централна двойка и спомагат на Бари за изключително доброто класиране. Неговите изяви привличат редица грандове и на 1 юли 2010 Бари се договаря с Ювентус за неговия трансфер, като трансферната сума е 15,5 млн. евро.

Статистика 

1Включва купата за Италия.
2Включа УЕФА шампионска лига и УЕФА европейска лига.
3Включва суперкупата за Италия.

Италиански футболисти
Футболисти на Интер Милано
Футболисти на Ювентус
Футболисти на Милан
Футболисти на Дженоа